Begovača je lahko:
 Begovača, Bosna in Hercegovina
 Begovača, Hrvaška